Ел Агвакатал има више значења:

 Ел Агвакатал (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Агвакатал (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Агвакатал (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Агвакатал (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Агвакатал (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Агвакатал, Ел Роблар (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Агвакатал (Сан Франсиско Кавакуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Агвакатал (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Агвакатал (Сантос Рејес Нопала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Агвакатал (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Агвакатал (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Агвакатал (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агвакатал (Наолинко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агвакатал (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику